William Chilton ist der Name folgender Personen:

* William E. Chilton (1858–1939), US-amerikanischer Politiker
 William Parish Chilton senior (1810–1871), US-amerikanischer Politiker